Beigang kan syfta på följande platser:

Kina 

 
 Beigang (socken i Kina, Hunan), 
 Beigang (köping i Kina, Hebei), 
 Beigang (köpinghuvudort i Kina, Hubei),  
 Beigang (köpinghuvudort i Kina, Jilin),  

Robotskapade Kinaförgreningar